Нестеренки — название населённых пунктов на Украине:

 Нестеренки — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Нестеренки — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Нестеренки — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Нестеренки — село в Богодуховском районе Харьковской области.